

Geografia

Crook, Durham, Inghilterra
Crook, Cumbria, Inghilterra

Crook, Colorado
Crook, Illinois
Crook, Minnesota

Persone
Eddie Crook Jr. – pugile statunitense
George Crook – generale statunitense
Ian Stuart Crook – calciatore e allenatore di calcio inglese
Mackenzie Crook – attore britannico
Paul Crook – chitarrista statunitense
Tony Crook – pilota automobilistico britannico
Walter Crook – calciatore e allenatore di calcio inglese

Pagine correlate
Contea di Crook